Max Mirnyi och Daniel Nestor var det regerande herrdubbelmästareparet, men valde att inte spela tillsammans i turneringen. Mirnyi spelade med Horia Tecău, men förlorade i den andra omgången mot Michaël Llodra och Nicolas Mahut. Nestor spelade med Robert Lindstedt, men åkte ut i den andra omgången mot Jonathan Dasnières de Veigy och Florent Serra.

Bob och Mike Bryan vann i finalen efter att ha besegrat Llodra och Mahut med 6–4, 4–6, 7–6(7–4).

Seedning 

  'Bob Bryan /  Mike Bryan (Mästare)
  Marcel Granollers /  Marc López (Kvartsfinal)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (Andra omgången)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (Första omgången)
  Max Mirnyi /  Horia Tecău (Andra omgången)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Tredje omgången)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Semifinal)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (Kvartsfinal)
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (Andra omgången)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (Första omgången)
  Santiago González /  Scott Lipsky (Första omgången)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Tredje omgången)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (Andra omgången)
  Daniele Bracciali /  Fabio Fognini (Första omgången)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (Första omgången)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Kvartsfinal, avbröt tävlingen på grund av skada på Fyrstenberg)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Se även 
 Herrdubbel vid Franska öppna 2011
 Herrdubbel vid Franska öppna 2018

Källor

Noter

Externa länkar 
 

Franska öppna 2013